Příjmení Neill [nýl] nosí více významných osobností:

 Alexander Sutherland Neill (1883–1973) – skotský pedagog a filozof
 Ben Neill (* 1957) – americký trumpetista a hudební skladatel
 Lucas Neill (* 1978) – australský fotbalový obránce
 Sam Neill (* 1947) – novozélandský filmový herec